9-й Чемпионат мира по дзюдо проходил в Вене, столице Австрии, с 23 по 25 октября 1975 года.

Медалисты

Общий зачёт

Ссылки 
 Judoinside.com

Октябрь 1975 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты мира в Австрии
Международные соревнования по дзюдо в Австрии